Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1950 war das 4. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis zum 8. Januar 1950 in Lüttich statt. Es war die erste Cadre-71/2-Europameisterschaft in Belgien.

Geschichte 
Erst nach einer Stichpartie stand der neue Europameister fest. Diese gewann Clément van Hassel knapp mir 300:285 gegen den zweimaligen Titelträger Piet van de Pol. Seinen dritten Platz aus dem Vorjahr bestätigte René Vingerhoedt. Der Wiener Ernst Reicher konnte in diesem Turnier die beiden Erstplatzierten besiegen.

Turniermodus 
Hier wurde im Round Robin System bis 300 Punkte gespielt. Es wurde mit Nachstoß gespielt. Damit waren Unentschieden möglich.

Bei MP-Gleichstand (außer bei Punktgleichstand beim Sieger) wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1950
Billardturnier in Lüttich